Тезонтитла има више значења:

 Тезонтитла (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тезонтитла (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику